Stowarzyszenie Europejskich Komitetów Olimpijskich () – organizacja sportowa mająca swoją siedzibę w stolicy Włoch – Rzymie. Członkami stowarzyszenia jest 50 narodowych komitetów olimpijskich. Polskę reprezentuje, istniejący od 1919 roku, Polski Komitet Olimpijski.

Wydarzenia 
Stowarzyszenie Europejskich Komitetów Olimpijskich jest organizatorem:

Państwa członkowskie

Linki zewnętrzne 
 Strona oficjalna 

Europejskie organizacje sportowe
Międzynarodowy Komitet Olimpijski
Stowarzyszenia sportowe i turystyczne